Baretti ist der Familienname folgender Personen:

Christian Baretti (* 1973), ehemaliger deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
Giuseppe Baretti (1719–1789), italienischer Schriftsteller und Übersetzer